Турнеб () — французская фамилия. Известные носители:

 Турнеб, Адриан (1512—1565) — французский филолог-гуманист, поэт и переводчик.
 Турнеб, Одет де  (1552—1581) — французский драматург.